Ordet automagisk är en skämtsam kombination av automatisk och magisk. Uttrycket innebär att ett system, en apparat eller en process fungerar av sig själv utan att man förstår eller behöver förstå den bakomliggande funktionen.

Ibland används ordet i en oursprunglig negativ bemärkelse för att uttrycka frustration över ett system som tar över kontrollen och kanske gör fel saker utan att man förstår vad som händer eller kan påverka skeendet. Vanligare är dock att ordet används i en positiv mening när man är imponerad över ett system som självständigt utför uppgifter utan att man behöver befatta sig med tekniska detaljer eller utföra manuella ingrepp. Systemet som beskrivs som automagiskt kan då reduceras till en svart låda, t.ex. tack vare en lyckat utförd abstraktion eller ett välutformat användargränssnitt.

Hackning
Datavetenskap